Vandeul steht für:

 Vandeul (Familie), der Name einer französischen Industriellenfamilie

Vandeul ist der Familienname folgender Personen:

 Abel François Nicolas Caroillon de Vandeul (1746–1813), französischer Unternehmer
 Denis-Simon Caroillon de Vandeul (1775–1850), französischer Unternehmer